Армагеддо́н может означать:
 Армагеддон — в библейском Откровении Иоанна Богослова место последней битвы добра со злом.
 Армагеддон — согласно «Книге Урантии» столица африканского народа (оранжевая раса) 300 тысяч лет назад, когда вождём был Поршунта; сам народ исчез 100 тысяч лет назад.

В культуре 
 Армагеддон — специфический регламент проведения шахматной партии.

Литература 
 «Армагеддон» (2000) — роман Ника Перумова в соавторстве с Алланом Коулом.

Музыка 
 «Армагеддон» — музыкальный альбом 2006 года рок-группы «Ария» и его перезаписанная версия 2020 года.
 Armageddon — шведская метал-группа.
 Armageddon Dildos — немецкий музыкальный проект, исполняющий электронную музыку.
  — британская рок-группа.
 «Армагеддон-Попс» — альбом группы «Гражданская Оборона».
  — альбом метал-группы Equilibrium.
  — альбом Guy Sebastian.

Художественные фильмы 
 «Армагеддон» (1923) — производство Великобритании.
 «Армагеддон» (1962) — производство СССР.
 «Армагеддон» (1977) — производство Италии.
 «Армагеддон» (1998) — производство США.

Видеоигры 
 Армагеддон — планета в вымышленной вселенной Warhammer 40 000.
 Armageddon’s Blade

В спорте

Реслинг 
WWE Armageddon — профессиональное рестлерское pay-per-view шоу, проводимое федерацией World Wrestling Entertainment (WWE).
 Armageddon (2005)
 Armageddon (2006)
 Armageddon (2007)
 Armageddon (2008)

Другое 

 Генерал Армагеддон — прозвище российского генерала и главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

Примечания